Kärrbäck kan avse
Kärrbäck, Sala kommun – en ort i Sala kommun i Västmanlands län i Uppland
Kärrbäck, Haparanda kommun – en by i Haparanda kommun i Karl Gustavs församling  (finska: Välikoski)